«Расплата» () — криминальная экшн-драма, снятая Брайаном Хелгелендом по мотивам книги «Охотник» Ричарда Старка. В главной роли — Мел Гибсон.

Сюжет 
Повествование фильма начинается с того, что главный герой Портер приходит в себя после тяжёлого огнестрельного ранения и операции. Едва встав на ноги, Портер начинает поиски своего бывшего соучастника по преступному прошлому Вэла Резника и бывшей жены Линн, которые должны ему деньги после ограбления. Несколько месяцев назад троице удалось ограбить китайских торговцев наркотиками на сумму 140 тыс. долларов, но Портер остался без своей доли. Вместо 70 тыс. долларов он получил от жены, подстрекаемой Вэлом, две пули в спину.

Поиски выводят Портера на могущественный преступный клан, где ныне подвизается Резник. Портер находит девушку по вызову Рози, телохранителем которой он подрабатывал одно время. Сейчас она тоже работает на «Синдикат», и через неё он, после череды приключений и нелепиц, выходит на Вэла. Однако бывший пособник не способен отдать ни 140, ни 70 тыс. долларов. Убийство Вэла приносит Портеру слабое удовлетворение.

Упорный Портер понимает, что единственный шанс вытрясти долг — это связаться с верхушкой «Синдиката». Боссы преступного клана никак не могут понять — чего от них хочет маньяк-одиночка, неужели их драгоценное внимание стоит 70 тыс. долларов? Портер убивает высокопоставленного представителя Синдиката, но не привлекает внимания к своей проблеме. Тогда Портер вынужден выкрасть сына главы «Синдиката» Бронсона, чтобы его заметили. Наконец у Портера появляется шанс увидеть свои деньги. Однако Портера похищают и привозят Бронсону.

Бронсон приказывает пытать Портера, и тот, после двух ударов молотком по пальцам его ног, признаётся, где спрятал его сына. На самом деле он наводит Бронсона и подручных на подставную квартиру. В ней установлена бомба, которая сработает при телефонном звонке на номер, установленный в квартире. Из последних сил израненный после пыток Портер умудряется позвонить на этот телефон, и вся шайка Бронсона гибнет при мощном взрыве. Портер остаётся с деньгами и любимой женщиной.

В ролях 
 Мэл Гибсон — Портер
 Грегг Генри — Вэл Резник
 Мария Белло — Рози
 Люси Лью — Перл
 Дебора Кара Ангер — Линн Портер
 Джеймс Коберн — Джастин Фэрфакс
 Крис Кристофферсон — Бронсон
 Уильям Дивейн — Картер
 Дэвид Пеймер — Артур Стегман
 Джон Гловер — Фил
 Фредди Родригес — наркокурьер
 Джек Конли — детектив Лири
 Билл Дьюк — детектив Хиккс

История создания 
Когда работа над фильмом была практически завершена, режиссёр Брайан Хелгеленд был отстранён от проекта. Его заменил Джон Мир, который переснял больше трети всех сцен, добавил новых персонажей в сюжет, внёс много других изменений.

Режиссёрская версия 
В 2006 году Paramount Pictures была выпущена режиссёрская версия фильма Брайана Хелгеленда. Она кардинально отличается от обычной: изменился сюжет (многие привычные сцены были вырезаны, появилось много новых сцен, некоторые герои исчезли или их появление сократилось до минимума, исчез закадровый голос главного героя), исправлена цветокоррекция (убран синий фильтр), полностью переписана музыка и т. д.

В частности, в финале фильма нет сюжетной линии похищения Джонни, сына главы синдиката Бронсона. Концовка чуть менее кровопролитная — Портер, «навестив» верхушку мафии (Фэрфакс), договорился с бухгалтером Синдиката на передачу денег в метро — на конечной станции. Бухгалтер пообещал ему, что для него эта станция будет конечной.

В последней сцене, как и в театральной версии, Портер и Рози уезжают на машине, но Портер тяжело ранен в перестрелке, по всей видимости, смертельно.

См. также 
 «Выстрел в упор»
 «Паркер»

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы США 1999 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Неонуар
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о мести
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Paramount Pictures
Экранизации произведений Дональда Уэстлейка